Greutate se poate referi la:

Folosire uzuală  
 Greutate (uzual), în viața de zi cu zi, în comerț, metrologie și viața de zi cu zi, greutatea reprezintă cantitatea de materie, echivalentă cu mărimea fizică cunoscută ca masă. 
 Pentru corpul uman, vezi Greutatea umană.

În fizică și alte științe  
 Greutate (fizică), forța cu care un corp ceresc atrage orice corp aflat în sfera sa de acțiune gravitațională. Greutatea unui corp pe Pământ este forța de atracție exercitată de Terra asupra corpului respectiv, la locul unde se găsește el la un moment dat.

În matematică  
 Greutate (funcție), un anumit tip de funcție folosită în teoria reprezentării.  
 În statistică, Funcția greutate este cantitatea de importanță care se poate asocia unui bloc de informații.

Alte utilizări  
 Albumul muzical  (în engleză weight înseamnă greutate), realizat de grupul muzical  în 1994.